Paolo Baratta désigne plusieurs personnalités italiennes :

 Paolo Baratta (1874 - 1940), peintre italien.
 Paolo Baratta (né en 1939), économiste et homme politique italien.